Als Weißadereule werden mehrere Arten von Schmetterlingen bezeichnet, die zu der Familie der Eulenfalter gehören:

 Andereggs Weißadereule
 Getreide-Weißadereule
 Moorwiesen-Weißadereule
 Röhricht-Weißadereule
 Steppenhügel-Weißadereule
 Strandhafer-Weißadereule
 Treitschkes Weißadereule